Miejscowości w USA:
 Hooper – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Alamosa
 Hooper – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Dodge
 Hooper – jednostka osadnicza w stanie Utah, w hrabstwie Weber
Gminy w USA:
 Hooper (ang. Hooper Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Dodge